Deseado puede referirse a:

 El objeto de deseo.
 Fernando VII de España, "el Deseado".

Topónimos
 Departamento Deseado, división administrativa de la Provincia de Santa Cruz, Argentina;
 Río Deseado, curso de agua de la provincia de Santa Cruz, Argentina;
 Puerto Deseado, localidad de la Provincia de Santa Cruz, Argentina;
 Deseado, localidad de la Provincia de Misiones, Argentina.